L'Open de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier III, se dispute à Lucerne du 16 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Lisa Raymond, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Pour cause de pluie, aucun quart de finale en double n'a été disputé : aucune gagnante n'a par conséquent pu être désignée.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1994
Suisse
Événement sportif à Lucerne
Sport en Suisse en 1994
Tennis en mai 1994